Fukatsu bezeichnet:

 Präfektur Fukatsu, eine ehemalige japanische Präfektur

Fukatsu ist der Familienname folgender Personen:

 Akihiro Fukatsu (* 1987), japanischer Volleyballspieler
 Eri Fukatsu (* 1973), japanische Schauspielerin
 Hideomi Fukatsu (* 1990), japanischer Volleyballspieler
 Kōta Fukatsu (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Takuya Fukatsu (* 1987), japanischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Fukazu